Propagandhi — канадская панк-группа. В настоящее время базируются в городе Виннипег. Со времени образованния в 1986 году Propagandhi выпустили 6 полноценных альбомов, концертный DVD и несколько мини-альбомов и сплитов.

История 
Propagandhi — трое ребят родом из самых отдалённых уголков Канады, выросших на политическом хардкоре середины 80х и спидметалле начала 80х. Они не скрывают своё положительное отношение ко всему, что относится к словам «анархия» и «панк». Крис, Джорд и Тодд довольно скромные ребята, им не нравятся татуировки, крашеные волосы и пирсинг, они носят обычные широкие брюки и хоккейные толстовки.

Крис и Джорд жили в Манитобе, Канада, они учились в одной школе и часто беседовали на тему создания собственной группы. Но из-за переезда Криса создание группы пришлось отложить. Когда Джорд стал достаточно взрослым, чтобы поступить в Университет он поехал в Виннипег, где как раз и жил Крис. Здесь Джорд и Крис и создали Propagandhi, они нашли басиста, но вскоре им пришлось выгнать его, а на его место они взяли Джона. Находясь в Виннипеге Propagandhi играли с NOFX и познакомились с Фэт Майком. Майк как раз собирался основывать свой собственный лейбл — Fat Wreck Chords, поэтому Propagandhi дали ему

… несколько кассет с демо записями, которые понравились Майку. Вот как они попали на Fat Wreck Chords. Собственно говоря группа Propagandhi появилась в 1991 году, и с тех пор у неё уже есть четыре альбома и ещё несколько релизов. Альбом «How to Clean Everything» вышел в 1993 году. В промежутке между выходом этого и ещё одного альбома, который называется «Less Talk, More Rock», по неизвестным причинам группу покинул Джон. На альбоме «Less talk, more rock» его заменил Тодд, но Джон всё же поёт в песнях «Anchorless» и «Gifts». Сейчас Джон играет в группе под названием The Weakerthans. Propagandhi все еще выходят на Fat Wreck Chords, но свой альбом «Where Quantity is job #1» они выпустили на своём собственном лейбле (принадлежит Крису и Джорду) G7 Welcoming Commitee, с помощью которого они могут неплохо зарабатывать. Выход нового альбома Propagandhi ожидается в начале февраля 2001 года.

Манифест Propagandhi с альбома «How to clean everything» гласит: «Вот наше мнение. Propagandhi, как группа индивидуальностей, выполняет обязательства перед силой и достоинством, которые отражают фундаментальные аспекты анархического мышления. Тем не менее, как прямой результат того, что мы группа самостоятельных, свободомыслящих индивидуальностей, Propagandhi не представляет собой единичную, узкую субкультуру с „левым“ мышлением. Наши индивидуальные стремления и ожидания, восприятие и/или цинизм, вера в правдивость и прочность практических стремлений анархической теории были продемонстрированы во внутренних дискуссиях для того чтобы противопоставить их друг другу. Это так потому что анархия не догма. Анархия не однородна. И Propagandhi тоже. Мы, кстати, хорошо целуемся.»

C конца 2006 года группа расширила свой состав, у Propagandhi появился второй гитарист по прозвищу The Beaver.

Ребята не скрывают своих взглядов против следующих видов дискриминации личности: гомофобия, нацизм, расизм, сексизм.

Участники 

Состав
 Крис Ханна (Chris Hannah) — вокал, гитара (с 1986)
 Джорд Самолески (Jord Samolesky) — ударные, вокал (с 1986)
 Тод Ковальски (Todd Kowalski) — вокал, бас-гитара (с 1997)
 Сулинн Хаго (Sulynn Hago) — гитара, вокал (с 2015)

Бывшие участники
 Джон К. Самсон (John K. Samson) — вокал, бас-гитара (1991—1997)
 Майк Броймайстер (Mike Braumeister) — бас-гитара (1989—1991)
 Скот Хоппер (Scott Hopper) — бас-гитара (1986—1989)
 Дэвид Гуиллас (David Guillas) — гитара, вокал (2006-2015)

Дискография 

 How to Clean Everything (1993)
 Less Talk, More Rock (1996)
 Today’s Empires, Tomorrow’s Ashes (2001)
 Potemkin City Limits (2005)
 Supporting Caste (2009)
 Failed States (2012)
 Victory Lap (2017)

Ссылки 
 Официальный сайт Propagandhi
 Сайт независимого лейбла G7 Welcoming Committee
 Лейбл Fat Wreck Chords 

Рок-группы Канады
Панк-рок-группы Канады
Группы хардкора
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Музыкальные коллективы из Виннипега